Kruszka – villaggio del comune di Chojnice nel distretto di Chojnice
 Kruszka – villaggio del comune di Cekcyn nel distretto di Tuchola
 Kruszka – villaggio del comune di Okonek nel distretto di Złotów